Mission Hills puede referirse a los siguientes lugares:
Mission Hills (San Diego), barrio de la ciudad de San Diego, California.
Mission Hills (Los Ángeles), barrio de la ciudad de Los Ángeles, California.
Mission Hills (California), lugar designado por el censo  en el condado de Santa Bárbara, California.
Mission Hills (Kansas), localidad en el condado de Johnson, Kansas.